Miejscowości w USA:
 Oliver Springs – miejscowość w stanie Tennessee, w hrabstwie Anderson
Gminy w USA:
 Oliver Springs (ang. Oliver Springs Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford